Буас:

 Буас, Кьерсти (род. 1982) — норвежская сноубордистка.
 Буас — псевдоним Спироса Спиромилиоса